Burg Ottenstein steht für:
 Burg Ottenstein, auch Schloss Ottenstein,  Burg in Niederösterreich
 Burg Ottenstein (Ahaus), abgegangene Burg in Ahaus, Nordrhein-Westfalen
 Burg Ottenstein (Niedersachsen),  abgegangene Wasserburg in der Gemeinde Ottenstein im niedersächsischen Landkreis Holzminden
 Burg Ottenstein (Wittlich), abgegangene Burg in Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Burg Ottenstein (Wolfenbüttel), abgegangene Burg in Wolfenbüttel, Niedersachsen